

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Canale di Nichols – canale dell'Alaska sud-orientale
 Nichols – città della Contea di Marion, Carolina del Sud
 Nichols – città della Contea di Muscatine, Iowa
 Nichols – città della Contea di Tioga, New York
 Nichols – villaggio della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Nichols Hills – comune della Contea di Oklahoma, Oklahoma

Persone 
 Alfred Nichols (1890-1952) – mezzofondista britannico
 Austin Nichols (1980) – attore statunitense
 Austin Nichols (1982) – ex cestista statunitense
 Austin Nichols (1994) – ex cestista statunitense
 Barbara Nichols, nome d'arte di Barbara Marie Nickerauer (1928-1976) – attrice statunitense
 Bob Nichols (...) – giocatore di curling statunitense
 Britt Nichols, nome d'arte di María do Carmo Ressurreição de Deus (1950) – modella e attrice portoghese
 Demetris Nichols (1984) – cestista statunitense
 Dudley Nichols (1895-1960) – sceneggiatore e regista statunitense
 George Nichols (1864-1927)– attore, regista e sceneggiatore statunitense
 George Nichols Jr., indicato anche come George Nicholls Jr. (1897-1939) – montatore e regista statunitense
 Hank Nichols, propr. Henry Nichols (1936) – arbitro di pallacanestro statunitense
 Jack Nichols (1926-1992) – cestista statunitense
 Jeff Nichols (1978) – regista e sceneggiatore statunitense
 John G. Nichols (1812-1898) – politico statunitense
 John Nichols Boozman (1950) – politico statunitense
 John Nichols Dalton (1931-1986) – politico statunitense
 Kevin Nichols (1955) – ex pistard australiano
 Kid Nichols, propr. Charles Augustus Nichols (1869-1953) – giocatore di baseball statunitense
 Maggie Nichols, propr. Margaret Nichols (1997) – ex ginnasta statunitense
 Marguerite Nichols, conosciuta anche come Margaret Nichols (1891-1941) – attrice statunitense
 Marisol Nichols (1973) – attrice statunitense
 Mark Nichols (1980) – giocatore di curling canadese
 Mary Ann Nichols, nata Mary Ann Walker e soprannominata Polly (1845-1888) – prostituta inglese
 Mike Nichols, pseudonimo di Michael Igor Peschkowsky (1931-2014) – regista, comico e produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense
 Mitch Nichols, propr. Mitchell Ian Nichols (1989) – calciatore australiano
 Nichelle Nichols, pseudonimo di Grace Dell Nichols (1932–2022) – attrice e cantante statunitense
 Norma Nichols (1894-1989) – attrice statunitense
 Peter Nichols, propr. Peter Richard Nichols (1927-2019) – drammaturgo, sceneggiatore, regista e giornalista britannico
 Peter Nichols (1928-1989) – giornalista e scrittore britannico
 Rachel Nichols (1980) – attrice e modella statunitense
 Robbie Nichols, propr. Robert B. Nichols (1946-2011) – giocatore di football americano statunitense
 Robert Nichols (1893-1944) – poeta, commediografo e accademico britannico
 Roger Nichols (1944-2011) – produttore discografico statunitense
 Ross Nichols (1902-1975), accademico, poeta, artista e storico britannico
 Roy Franklin Nichols (1896-1973) – storico statunitense
 Shawn Nichols Weatherly (1959) – modella statunitense
 Steve Nichols (1947) – ingegnere statunitense
 Taylor Nichols (1959) – attore statunitense
 Terry Nichols (1955) – terrorista statunitense
 Tom Nichols, propr. Thomas M. Nichols (1960) – accademico e scrittore statunitense
 Vincent Nichols (1945) – cardinale e arcivescovo cattolico britannico

Altro 
 68410 Nichols – asteroide della fascia principale
 Harvey Nichols – catena di centri commerciali britannica
 Nichols Bridgeway – ponte pedonale di Chicago
 The Nichols on Vacation – cortometraggio muto del 1910 diretto da Harry Solter
 Un vero sceriffo (Nichols) – serie televisiva statunitense